Berendonk ist

 ein Ortsteil von Kevelaer

 ein Familienname:
 Brigitte Berendonk (* 1942), deutsche Kugelstoßerin und Diskuswerferin
 Tim Berendonk (* 1981), deutscher Journalist und Fernsehmoderator

Siehe auch Berendonck:
 Gerd Berendonck (1924–2020), deutscher Diplomat

 Erholungsgebiet in der niederländischen Gemeinde Wijchen (Gelderland) (nl)